

Geografia 
Valle di Foppa – valle del Canton Grigioni.
Passo della Foppa – altro nome del Passo del Mortirolo

Persone 
 Vincenzo Foppa (1427-1515) – pittore italiano
 Cristoforo di Giovanni Matteo Foppa detto Caradosso (1452-1527) – orafo italiano
 Ezio Foppa Pedretti e Tito Foppa Pedretti, imprenditori italiani. 
 Peter Forsberg detto Foppa (1973) – hockeista su ghiaccio svedese

Sport 
 Foppa – soprannome della squadra di pallavolo femminile italiana della Foppapedretti Bergamo

Altro 
 Foppa – stazione della linea 4 della metropolitana di Milano, ora denominata California